El río Aller puede hacer referencia a:
 río Aller (Alemania), un afluente del Weser;
 río Aller (España), un corto río de montaña de la vertiente cantábrica, afluente del río Nalón;